Касета дел Каналеро има више значења:

 Касета дел Каналеро, Б-131 кон Км. 92 (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Касета дел Каналеро (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику